Heavenly:

 Музыкальная группа
Heavenly (французская группа)
Heavenly (британская группа)